Senice kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Senice na Hané, ort, Olomouc, 
 Senice (vattendrag), Zlín, 
 Senice (ort), Mellersta Böhmen, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar